Voici une liste de logiciels d'installation ou de réinstallation d'un système d'exploitation, et des logiciels installés:

Outils Windows
 (Windows 98 and Me)
Revenge of Mozilla (Windows 98)
2000- (Windows 2000 and XP)
nLite (Windows 2000, XP and Windows Server 2003)
HFSLIP (Windows 2000, XP and Windows Server 2003)
DriverPacks (Windows 2000, XP and Windows Server 2003)
vLite (Windows Vista, 7 and Windows Server 2008, 2008 R2)
NTLite (Windows 7, 8, 8.1, 10 and Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016)

Outils Linux
Relinux : un fork de Remastersys
Ubuntu Customization Kit (Ubuntu)
Reconstructor (Ubuntu)
Builder (Ubuntu)
ulc-livecd-editor (Ubuntu)

Revisor (Fedora)
Pungi (Fedora)
Disc Remastering Utility, un outil de Dell (Ubuntu)
MySLAX Creator Un ancien programme Windows de création de versions de 
Linux Live Ensemble de shell scripts qui permettent à l'utilisateur de créer son propre distribution Live Linux à partir d'une distribution Linux déjà installée.

Annexes

Articles connexes 

Liste des logiciels de Clonage

Liens externes 
Long List of Remaster Tools Liste étendue de logiciels de réinstallation.

installation du système d'exploitation

en:List_of_remastering_software